Der Reichsbundpokal 1936/37 war der fünfte ausgetragene Gauauswahl- und der zweite als Reichsbundpokal bezeichnete Wettbewerb. Sieger wurde zum ersten Mal die Auswahlmannschaft des Gaus Niederrhein, die im Finale Titelverteidiger Sachsen mit 2:1 besiegen konnten. Zuvor besiegte Niederrhein bereits im Halbfinale Vorjahresfinalist Berlin-Brandenburg. Der Gau Westfalen setzte in dieser Spielzeit nicht mehr komplett auf Spieler des in den 1930er-Jahren dominierenden FC Schalke 04, dennoch schied diese Auswahlmannschaft erneut zeitig im Wettbewerb aus. Auch die ebenfalls favorisierten Bayern mussten sich bereits in der Vorrunde nach einem spannenden Kampf den Sachsen mit 1:2 nach Verlängerung geschlagen geben.

Übersicht

Vorrunde 
!Stadion
||Waldstadion, Frankfurt am Main
||Richard-Lindemann-Sportplatz, Stettin
||Palaestra-Platz, Königsberg
||Radrennbahn, Wuppertal
||Hindenburg-Kampfbahn, Beuthen
||Stadion an der Planitzstraße, Chemnitz
||Kurhessen-Sportplatz, Kassel
||Stadion im Brötzinger Tal, Pforzheim
|}

Viertelfinale 
!Stadion
||Sportpark Müngersdorf, Köln
||Mitteldeutsche Kampfbahn, Erfurt
||Stadion am Bischofsholer Damm, Hannover
||Stadion Rote Erde, Dortmund
|}

Halbfinale

Finale

Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen des Reichsbundpokal 1935/36 aufgeführt. Sie sind nach Anzahl ihrer Treffer sortiert, bei Gleichstand nach Spieleinsätzen.

Literatur

Weblinks 
 

Fußballsaison 1936/37
Reichsbundpokal